.дети (en rus vol dir .nens) és un domini de primer nivell per a l'ús dels infants i adolescents. Va ser delegat a Rússia, el 27 de febrer de 2014.

Referències 

Dominis d'Internet